VC Puurs is een Belgische volleybalclub die werd opgericht in 1968.

De Heren 1 spelen in de tweede hoogste reeks van het land, Liga B. De Heren B promoveerden in het seizoen 2017-2018 naar 2de Provinciale B, terwijl de Heren C uitkomen in 1ste Gewest. De Dames 1 spelen in 3de Provinciale.

Enkele bekende (oud-)spelers
 Floris van Rekom
 Seppe Baetens
 Joost Borremans

Externe link
 Officiële website

Puurs
Sport in Puurs-Sint-Amands
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)